Zagatti – cognome italiano
 Alfredo Zagatti – politico italiano
 Francesco Zagatti – calciatore italiano
 Gianni Zagatti – ex cestista italiano